Uniunea (Yoga) sufletului (Surat) cu Duhul Sfânt (Shabd). În India ea se mai numește Calea Sfinților, sau Învățătura Sant Mat (Sant = Sfânt), Mat (Învățăturã). Este calea unirii sufletului cu Dumnezeu prin intermediul Shabd-ul (Duhul Sfânt).

Yoga